Künzig ist der Name von

 einer Luxemburger Gemeinde, siehe Küntzig
 der französischen Gemeinde Kuntzig (im Deutschen Künzig)

Künzig ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Künzig (* 1963), deutsche Fotografin
 Carl Künzig, deutscher Jurist und Wirtschaftsfunktionär
 Johannes Künzig (1897–1982), deutscher Volkskundler
 Susanne Künzig (* 1964), deutsche Handballschiedsrichterin